Antropora är ett släkte av mossdjur. Antropora ingår i familjen Antroporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Antropora